Catops är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Gustaf von Paykull 1798. Catops ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Catops